Jan Vroom jr. (1893–1958), Nederlands tuin- en landschapsarchitect, zoon van Jan Vroom sr.
 Jan Vroom sr. (1855-1923), Nederlands tuin- en landschapsarchitect
 Jan Vroom (1920-1945), Nederlands verzetsman, gefusilleerd als represaille vanwege de aanslag op Hanns Rauter, kleinzoon van Jan Vroom sr.